Тіппеліга 1990 — 46-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Норвегії. Титул чемпіона вшосте здобув Русенборг.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Фюллінген взяв участь у Кубку володарів кубків 1991—1992 як фіналіст Кубку Норвегії 1990.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Плей-оф 

Результати

Посилання 
 Тіппеліга на rsssf 

1990
Норвегія